Niderlandy:
 Emmen – miasto
 Emmen – stacja kolejowa w Emmen
 Emmen – gmina
 Emmen – miejscowość w gminie Dalfsen

Niemcy:
 Emmen – część gminy (Ortsteil) Hankensbüttel w kraju związkowym Dolna Saksonia  w powiecie Gifhorn
 Emmen – część gminy (Ortsteil) Hollenstedt w kraju związkowym Dolna Saksonia  w powiecie Harburg

Szwajcaria:
 Emmen – miasto w Szwajcarii, w kantonie Lucerna, w okręgu Hochdorf

Inne:
 Emmen – lotnisko wojskowe w Szwajcarii (kod ICAO: LSME)
 FC Emmen – niderlandzki klub piłkarski

Zobacz też:
 Emen